Leuwers est un nom de famille. Il peut faire référence à :
 Daniel Leuwers (né en 1944), un critique littéraire et poète français ;
 Hervé Leuwers (né en 1963), un historien français.